Doug Jones – attore e mimo statunitense
 Doug Jones – politico e avvocato statunitense
 Doug Jones – pugile statunitense